est un mot anglais signifiant « éternel ». Il peut faire référence à :

Comics 

 , nom original des Éternels, sept personnages principaux des contes de Neil Gaiman des sagas Sandman et Death.

Musique

Album 
 Endless, album de Frank Ocean sorti le ;

EP 

 , EP d' sorti le  ;

Chanson 

 , chanson d'Inna présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sakanaction présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 
 The Endless, un film de Justin Benson et Aaron Moorhead sorti en 2017.

Autres

Voir aussi